Деказвиль:

 Деказвиль — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Аверон.
 Деказвиль — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Аверон.